In totale vi furono sette navi intitolate a Edward Hawke, I barone Hawke, più una ottava cancellata:
 era una nave da esplorazione varata nel 1593.  Fato sconosciuto.
 fu un ketch da 8 cannoni varato nel 1655 e venduto nel 1667.
 fu un battello incendiario varato nel 1690 ed affondato come fondamenta nel 1712.
 fu uno sloop da 8 cannoni varato nel 1721 e si presume affondato nel 1739 nell'Atlantico dopo aver lasciato Charleston, South Carolina per l'Inghilterra.
HMS Hawke fu una barca da 4 cannoni già olandese acquistata nel 1794 che affondò agli ormeggi nel cantiere di Plymouth nel 1796.
 fu impostata come vascello di terzo rango da 74 cannoni, ma modificato per portare 60 cannoni prima del varo nel 1820.  Riadattato alla propulsione ad elica nel 1855 e rottamato nel 1865.
HMS Hawke (1891) incrociatore protetto della classe Edgar
HMS Hawke (1945), incrociatore leggero della Classe Tiger (1944) Iniziato nel 1943, il suo scafo, le macchine le caldaie e 3 torrette triple Mk 24 DP da 6" erano largamente completi quando venne cancellato nel 1945 e smantellato sullo scalo.

Note